Благодатненский сельский совет (сельсовет) — название административно-территориальных единиц в составе районов Украины и Российской Федерации.

На территории Украины:
 Благодатненский сельский совет Валковского района Харьковской области, упразднён в 2020;
 Благодатненский сельский совет Ивановского района Херсонской области, упразднён в 2020;
 Благодатненский сельский совет Скадовского района Херсонской области, упразднён в 2020.

На территории Российской Федерации:
 Благодатненский сельсовет, с 2004 село Благодатное — административно-территориальная единица и муниципальное образование Петровского района Ставропольского края, упразднён в 2017.